Лепёхин, Лепехин — русская фамилия.

Известные носители:
 Лепехин, Владимир Анатольевич (род. 1959) — политолог, депутат Государственной думы.
 Лепёхин, Гавриил Васильевич (1917—1990) — военный лётчик, Герой Советского Союза.
 Лепёхин, Иван Иванович (1740—1802) — русский путешественник, естествоиспытатель и лексикограф.
 Лепёхин, Константин Петрович (род. 1975) — российский футболист, тренер.
 Лепёхин, Юрий Васильевич (род. 1942) — преподаватель математики и информатики, Герой Труда Российской Федерации.

См. также 
 Лепёхинка